Никола́й Широ́ков: Широков, Николай Николаевич (1919—1953) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Широков, Николай Петрович (род. 1955) — советский легкоатлет, бегун на средние дистанции.